Сезон 2011—2012 годов стал для ПФК ЦСКА 20-м в высшем дивизионе страны и 20-м в розыгрыше Кубка России, также команда провела свой 18-й сезон в европейских кубковых турнирах. Клубу исполнилось 100 лет. Этот сезон стал переходным между сменой форматов проведения чемпионата: вместо весна-осень появится осень-весна, поэтому было сыграно не 30 туров, а 44.

Команда заняла 3-е место, уступив «Зениту» и «Спартаку».

ЦСКА выиграл Кубок России 2010/2011, победив в финале владикавказскую «Аланию» со счетом 2:1 (дубль Сейду Думбия).

В этом же сезоне состоялся матч за Суперкубок России 2011, в котором ЦСКА проиграли "Зениту 0:1.

В Лиге Европы 2010/2011 армейцы вышли по итогам группового этапа в плей-офф и дошли до 1/8 финала, где уступили «Порту» с общим счетом 3:1 (0:1 дома и 2:1 на выезде).

В этом сезоне команда во второй раз в истории под руководством Леонида Слуцкого вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала встретилась с мадридским «Реалом». Первый матч состоялся в Москве и окончился со счетом 1:1 (гол на последних минутах забил Понтус Вернблум). В Мадриде ЦСКА проиграл 1:4 (единственный гол забил Зоран Тошич).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 12 закреплён за болельщиками клуба.

№ 16 закреплён за Сергеем Перхуном.

Трансферы

Пришли в клуб

Зима 2010/11 

Убытки:708.000

Лето 2011 

Убытки:500.000

Зима 2011/12 

Убытки:10.000.000

Ушли из клуба

Зима 2010/11 

Прибыль:0

Лето 2011 

Прибыль:0

Зима 2011/12 

Прибыль:10.000.000

Общие убытки:11.208.000

Общая прибыль:10.000.000

Разница:1.208.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Второй этап

Турнирная таблица

Кубок России 2010/11

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок России 2011/12

1/16 финала

Суперкубок России 2011

Лига Европы 2010/11

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов 2011/12

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2011/2012
ЦСКА
ЦСКА